Дейзи Дукати () е американска порнографска актриса и еротичен модел от афроамерикански произход.

Биография 
Дейзи Дукати е родена на 8 декември 1989 година в град Сан Франциско, Калифорния. Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 2013 г., когато е на 24-годишна възраст.

Награди и номинации

Филмография 
Филмография на Дейзи Дукати:

Източници

Външни препратки 

 
 
 
 Дейзи Дукати в Adult Film Database
 
 Дейзи Дукати в Instagram

Порнографски актриси от САЩ
Афроамерикански порнографски актриси
Родени в Сан Франциско